Viader peut faire référence à :

Patronymes 
 Josep Viader i Moliner (1917-2012), musicien, compositeur, instrumentiste et pédagogue catalan ;
  (1906–1976) ;
  (1872–1943), ingénieur catalan ;
  (1879–1954), homme d'affaires catalan ;
  (*1956), femme politique catalane ;
  (1864–1938), imprimeur et éditeur catalan ;
 , historien généalogiste, héraldiste catalan ;
 Fausto Viader, Professeur à la faculté de médecine, chef de service de neurologie au C.H.U. de Caen et membre de l'Unité 320 de l'I.N.S.E.R.M., spécialiste de l'aphasie.

Divers 
 ;
, chaîne de montagnes catalane	;
, bâtiment historique de Cardedeu.